Кузькин — русская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Кузькин, Алессандро (род. 1992) — российско-итальянский автогонщик.
 Кузькин, Андрей Александрович (род. 1979) — российский художник.
 Кузькин, Виктор Григорьевич (1940—2008) — советский хоккеист.
 Кузькин, Дмитрий Алексеевич (род. 2000) — российский футболист.

Топоним 
 Кузькин — село в Киквидзенском районе Волгоградской области России.
 Кузькин остров — остров в Карском море.

См. также 
 Кузькино
 
 Кузькина мать